Финал Чемпионата Латвии по русским шашкам среди мужчин 2015 прошёл 16—17 мая по круговой системе.  В нём приняли участие 6 спортсменов. Чемпионом стал Гунтис Пурвиньш (Бауска).

Результаты
Набравшие по 8 очков Пурвишьш и Юнкуренс провели матч за первое место: блиц (5 мин. + 3 сек.) 2:0 и 0:2, блиц (3 мин. + 3 сек.) 2:0 и 1:0.

Ссылки 
 сайт шашечного клуба «Дамбрете» 2015-5

2015 год в шашках